Black Bob (strip), een fictieve hond
Black Bob (paard), een Brits oorlogspaard
Black Bob (Shawnee-opperhoofd) (d. 1862 of 1864), inheems Amerikaans Shawnee-opperhoofd
Black Bob (muzikant), Amerikaans bluespianist
Robert Craufurd (1764–1812), bijnaam Black Bob, Schots soldaat
Bob Tuckett (* 1948), bijnaam Black Bob, professioneel licht zwaargewicht/halfzwaargewicht bokser uit de jaren 1970

Zie ook 
Bob Black (* 1951), Amerikaans anarchist
Bob Black (honkbal) (1862 – 1933), Amerikaans professioneel honkballer
Robert Black (doorverwijzing)